Koza může být: 

 domácí zvíře, domestikovaný zástupce rodu koza – druh koza domácí
 rod živočichů, viz heslo koza; příklady druhů:
 koza bezoárová
 koza šrouborohá
 samice kozorožce, kamzíka, nesprávně i srnce
 chroust obecný, slangové označení
 ženský prs – expresivní výraz pro ženské ňadro
 tělocvičná koza – tělocvičné nářadí
 technická pomůcka pro podkládání a přidržování různých předmětů
 koza pro řezání dřeva – zpravidla jednoduchá dřevěná konstrukce
 koza pro stavbu jednoduchého lešení – většinou ocelový podstavec
 koza pro práci s dráty
 trestná koza – nástroj útrpného práva (mučení)
 Koza (film) – slovensko-český film režiséra Ivana Ostrochovského z roku 2015
 v cyklistickém slangu:
 časovkářské nástavce, vpřed směřující tyčovitá madla s loketními opěrkami
 specializovaný časovkářský bicykl s časovkářskými nástavci, zvláštní geometrií rámu, „kulatým“ sedlem a podobně
 Koza (řeka) – řeka v Japonsku

příjmení
Viz Koza (příjmení)

Související články 
 Kozí
 Kozy
 Kozel
 Kozlík
 Kozák

Externí odkazy